O Harrier é um caça VTOL que divergiu para diversas versões:
Hawker-Siddeley Harrier - 1ª geração;
Boeing/BAE Systems AV-8 Harrier II - 2ª geração;
BAE Sea Harrier - caça de defesa/intervenção de base móvel, geralmente marítima;

 Harrier também pode ser uma raça de cães inglesa.

Desambiguação